Crítico puede hacer referencia a:

 Lo relativo a la crisis.
 Lo relativo a la crítica, especialmente designando a quien la ejerce, sobre todo si lo hace profesionalmente 
crítica de arte
crítica literaria
crítica periodística
crítica cinematográfica
crítica musical

Critico